Nom de tres reis d'Assíria:
 Puzur-Ashur I vers 1975 aC
 Puzur-Ashur II vers 1840 aC
 Puzur-Ashur III vers vers 1500-1480 aC